Свети Харалампий може да се отнася за:
 Харалампий Магнезийски (89 – 202), древноримски духовник
 Чуминден, празник на светеца

 Църкви
 Свети Николай и Свети Харалампий (Костур)
 Свети Харалампий (Кумица)
 Свети Харалампий (Мелник)
 Свети Харалампий (Панагия)
 Св. св. Харалампий и Христофор (Сикиес)
 Свети Харалампий (Шабла)